Смертельна битва — назва кількох фільмів:

 Смертельна битва (фільм)
 Смертельна битва 2: Знищення
 Мортал Комбат (фільм)
 Смертельна битва: Федерація бойових мистецтв
 Смертельна битва: Подорож починається
 Смертельна битва: Захисники Імперії
 Смертельна битва: Завоювання
 Смертельна битва: Переродження
 Смертельна битва: Спадщина

Mortal Kombat